Sacaca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Sacaca (plaats), een plaats in deze gemeente